Трэ́верс, Тра́верс () — английская фамилия. Известные носители:

  (1886—1980) — британский писатель и драматург, лауреат специального приза Театральной премии газеты Evening Standard (1975).
  (1783—1858) — британский хирург, член Королевского общества (с 1813).
  (род. 1952) — американский бейсболист, игрок клуба Главной лиги бейсбола «Милуоки Брюэрс».
 Трэверс, Вирджиния — американский компьютерный специалист, разработчик ранних роутеров, лауреат Премии интернета IEEE (2008).
 Трэверс, Генри (наст. имя — Трэверс Джон Хагерти; 1874—1965) — британский актёр.
  (1820—1884) — ирландский солдат, участник подавления Восстания сипаев (1857), кавалер Креста Виктории.
  (ок. 1948—2011) — канадский журналист, главный редактор газеты Ottawa Citizen, лауреат Национальной газетной премии за колонку (2009).
  (1887—1951) — американский гольфист, победитель Любительского (1907—1908, 1912—1913) и Открытого (1915) чемпионатов США.
 Трэверс, Джим — британский боксёр, чемпион Англии в полулёгком весе (1951).
 Трэверс, Джонатан (род. 1988) — американский водный лыжник, чемпион Панамериканских игр по водному слалому (2011).
  (1877—1945) — британский регбист, обладатель Кубка домашних наций в составе сборной Уэльса (1905—1906, 1908—1909).
  (род. 1996) — горнолыжник с Каймановых островов, участник чемпионата мира (2015), брат Доу Трэверса.
 Трэверс, Доу (род. 1987) — горнолыжник с Каймановых островов, участник Олимпийских игр (2010, 2014).
 Трэверс-Смит, Дэвид — канадский музыкальный продюсер, лауреат Канадской премии в области фолк-музыки (2011, 2013).
  (род. 1956) — британский бадминтонист, чемпион Игр Содружества в мужских парах (1986).
  (род. 2001) — австралийский баскетболист, чемпион (2020) и обладатель Кубка (2021) Национальной баскетбольной лиги в составе клуба «Перт Уайлдкэтс».
  (1886—1948) — британский художник-витражист, чьи работы входят в собрание Музея Виктории и Альберта.
 Траверс, Морис Уильям (1872—1961) — британский химик.
 Трэверс, Мэри (1936—2009) — американская певица.
 Трэверс, Памела Линдон (1899—1996) — английская писательница.
 Трэверс, Пит — американский специалист по визуальным эффектам, лауреат премии «Спутник» за лучшие эффекты (2004) и премии Общества специалистов по визуальным эффектам за вспомогательные эффекты в полнометражном фильме (2005).
 Трэверс, Питер — американский кинокритик.
  (1927—1983) — британский военный деятель, командующий Юго-Восточным округом (1981—1982) и генерал-квартирмейстер (1982—1983) Британской армии.
  (1883—1962) — британский футболист и тренер, обладатель Кубка Шотландии в качестве тренера клуба «Клайд» (1939).
  (род. 1954) — канадский рок-музыкант.
  — американский чиновник, и. о. директора Национального контртеррористического центра (2017—2018, 2019—2020).
  — ирландский протестантский священник, епископ Лохлина (1550—1555).
 Трэверс, Сьюзан (1909—2003) — британская военнослужащая и писательница; единственная женщина, официально служившая во Французском Иностранном легионе.
  (ок. 1630—1679) — американский политик, председатель Палаты бюргеров (1677).
  (1819—1903) — новозеландский юрист, натуралист и политик, член Палаты представителей (1853—1859, 1867—1870, 1877—1878).
 Трэверс, Уильям — американский политик, председатель Палаты делегатов штата Мэриленд (1856—1858).
  (род. 1978) — новозеландская крикетчица, участница Кубка мира (2000).

См. также 
 Траверз